Polsko-Brazylijska Izba Gospodarcza (port. Camâra de Comèrcio Polônia-Brasil) jest organizacją, której celem jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i brazylijskimi podmiotami gospodarczymi. Jest zainteresowana współpracą z firmami polskimi, które szukają w Brazylii partnera handlowego lub zamierzają być obecnymi na rynku brazylijskim oraz firmami brazylijskimi, które pragną nawiązać kontakt z firmami polskimi.

Historia 
W okresie międzywojennym od 1922 działała w Warszawie Polsko-Brazylijska Izba Handlowa (Camâra de Comèrcio Polono-Brasileira), z siedzibą przy ul. Zgody 4 (1927-1930) a następnie ul. Zgody 19 (1930), ul. Krakowskie Przedmieście 58 (1934), i przy ul. Moniuszki 6 (1935-1939). Skupiała 45 członków.

Propolski samorząd gospodarczy w Brazylii

W okresie międzywojennym 
W 1934 powołano Polsko-Brazylijską Izbę Handlową (Camara de Comercio Polono-Brasileira), która w latach 1936-1938 mieściła się w Edificio Rex w Rio de Janeiro przy rua Alvaro Alvin 33-37. Izba utrzymywała przedstawicielstwo w São Paulo i publikowała "Boletim Semanal da Câmara de Comércio Polono-Brasileira" (1937-1939).

Po II wojnie światowej 
W 1990 utworzono w Rio de Janeiro Polsko-Brazylijską Izbę Handlową, formalnie 25 listopada 1999, w 2001 przekształconą w regionalną Brazylijsko-Polską Izbę Handlowo-Przemysłową (Câmara de Comércio Brasil–Polônia) w Rio de Janeiro, z siedzibą w Pałacu Handlu (Palácio do Comércio) przy Rua Candelária 9 przy Zrzeszeniu Handlu Rio de Janeiro (Associação Comercial do Rio de Janeiro).

Od 1993 funkcjonuje Brazylijsko-Polska Krajowa Izba Handlowo-Przemysłowa (Câmara Nacional de Comércio e Indústria Brasil-Polônia), z siedzibą w São Paulo, najpierw w Av. Paulista 2202, w Av. das Nações Unidas 10.989 (2012), obecnie przy Rua Zequinha de Abreu 240 (2015).

Siedziba 
Mieści się w gmachu Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 (2015).

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Zobacz też 
 Ambasada Brazylii w Polsce

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Izby gospodarcze
Polsko-Brazylijska Izba Gospodarcza
Stosunki polsko-brazylijskie